Aracs, férfinév
 Aracs, negyedéves vajdasági magyar nyelvű periodika (Szerbia)

Földrajz
 Aracs, középkori magyar település, amely ma Törökbecse része (Vajdaság, Szerbia)
 Somogyaracs, település Somogy megyében

egyéb
 Aracs-díj, vajdasági magyar közéleti-kulturális díj